Slowakije, een land in Europa
 Slovensko (boek), een boek